A Rúa est un nom propre galicien qui peut désigner :
 A Rúa, canton espagnol et son chef-lieu dans la province d'Orense en communauté autonome de Galice ;
 A Rúa, localité mineure du canton espagnol de O Pino dans la province de La Corogne en communauté autonome de Galice ; c'est un jalon sur le Camino francés du Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Voir aussi